, roman 1857
 , film britannique de  sorti en 1916
  film de Robert Stevenson sorti en 1940
 , film britannique de Gordon Parry sorti en 1951
 , série télévisée britannique diffusée en 1971
 , téléfilm britannique de David Moore diffusé en 2005

Homonymie de titre